Мухаммад Алі Наврузов (; рід. 23 серпня 1991, Ташкент, Узбекистан) — узбецький співак і актор.

Біографія 
Мухаммед Алі Юлдашев народився 23 серпня 1991 року в Ташкенті. Його мати, Зебо Наврузова — кінорежисер, а брати Шохруххон і Шухрат — співаки. Мухаммед Алі закінчив музичну школу № 3 імені Хамзи і Ташкентський естрадно-циркове училище, потім вступив до Ташкентського Державний інститут Культури імені Абдулла Кадир.

Кар'єра 
У 2006 році він зіграв свою дебютну роль у фільмі «Клятва» (Qasamyod). Професійну кар'єру розпочав у 2009 році.

Спів 
Мухаммед Алі Наврузов відомий як співак під псевдонімом Алі.

Філмографія

Примітки

Посилання 
 
 

Виконавці російською мовою
Узбецькі співаки
Фільмографії, які слід доробити
Уродженці Ташкента